Chief Justice bezeichnet den obersten Richter oder Gerichtspräsidenten eines bestimmten Gerichts oder eines Staates.

 Chief Justice of the Common Pleas, bis 1880 oberster Richter des Obersten Gerichts für Zivilklagen in England und Wales
 Chief Justice (Belize), oberster Richter im Rechtssystem von Belize
 Chief Justice (Gambia), oberster Richter im Rechtssystem von Gambia
 Chief Justice (Ghana), oberster Richter im Rechtssystem von Ghana
 Chief Justice of Ireland, Präsident des Obersten Gerichtshofs der Republik Irland
 Chief Justice (Namibia), oberster Richter im Rechtssystem von Namibia
 Chief Justice (Nauru), oberster Richter im Rechtssystem von Nauru
 Chief Justice (Neuseeland), oberster Richter Neuseelands
 Chief Justice (Sierra Leone), oberster Richter im Rechtssystem von Sierra Leone
 Chief Justice of South Africa, oberster Richter im Rechtssystem von Südafrika
 Chief Justice of the United States, nominelles Oberhaupt der Bundesgerichte der Vereinigten Staaten